Indipendenza – in politica, l'acquisizione dell'autonomia per un paese, un'organizzazione politica o per un governo
 Indipendenza – partito politico israeliano
 Indipendenza stocastica – nella teoria della probabilità, proprietà di disgiunzione secondo le leggi della probabilità
 Indipendenza psicomotrice – in psicomotricità, la capacità di un animale di far muovere in maniera distinta le sue membra. Questa facoltà permette ai bipedi di utilizzare le membra superiori per funzioni diverse da quelle delle membra inferiori, generalmente riservate alla locomozione: ad esempio la prensione per l'essere umano. In certe discipline artistiche, l'indipendenza psicomotrice tra le braccia o tra le quattro membra è essenziale: ad esempio, per la pratica di certi strumenti musicali come la batteria